Irondale désigne :

Irondale, ville située en Ontario ;
la rivière Irondale.

Irondale, ville située en Alabama ;
Irondale, ville située en Géorgie ;
Irondale, ville située au Missouri ;
Irondale, ville située en Ohio ;
Irondale, ville située dans l’État de Washington.